Click (film), een Amerikaanse film uit 2006
 Clickair, een Spaanse luchtvaartmaatschappij
 Click Airways, een Kirgizische luchtvrachtmaatschappij
 Click Airways International, een Armeense luchtvrachtmaatschappij
 Screwed Up Click, een Amerikaanse rapgroep
 Tuindorp Hustler Click, een Nederlandse rapgroep